famille
 famille Barbarigo, une famille noble de Trieste, venue habiter à Venise dès sa création ;

personnalités
  ;
 Agostin Barbarigo (1419-1501), le 74e doge de Venise (1486-1501) ;
 Angelo Barbarigo(~1350-1418), un cardinal italien ;
 Giovanni Francesco Barbarigo (1658-1730), un cardinal italien ;
 Marco Barbarigo (1413-1486), le 73e doge de Venise élu en 1485 ;
 Grégoire Barbarigo, en italien : Gregorio Barbarigo (1625-1697), cardinal, fondateur d'établissements religieux, diplomate et grand humaniste italien ;
 Ida Barbarigo (1925-2018), une peintre italienne de la nouvelle École de Paris ;
 Marcantonio Barbarigo (1640-1706), un cardinal italien, fondateur des augustines du Divin Amour et reconnu vénérable par l'Église catholique ;

personnage de fiction
 Emilio Barbarigo, un personnage d'Assassin's Creed.

Voir aussi 
 Classe Barbarigo, une classe de quatre sous-marins construits pour la Marine royale italienne, entrés en service à partir de 1918
 , deux sous-marins italiens
 Palazzo Barbarigo alla Maddalena, un palais de Venise situé face au Grand Canal
 San Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane, un titre cardinalice